

Presentación previa 
Ilija Bozoljac y Filip Krajinović eran ellos defensores del título, Ilija Bozoljac decidió no participar este año.

Gero Kretschmer y Alexander Satschko ganaron el título tras derrotar en la final Matteo Donati y Stefano Napolitano.

Cabeza de serie

  Aliaksandr Bury /  Adil Shamasdin (Cuartos de final)
  Rameez Junaid /  Ken Skupski (Semifinales)

<ol start=3>
  Andrej Martin /  Hans Podlipnik ''(Cuartos de final)
  Johan Brunström /  Andreas Siljeström ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Nápoles  2016